Открытый чемпионат Катара — мужской профессиональный теннисный турнир, проводимый на рубеже декабря и января в Дохе (Катар) на хардовых кортах местного Khalifa International Tennis and Squash Complex. С 2009 года турнир относится к серии ATP 250 с призовым фондом около 1,4 миллионов долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.

Общая информация 
Соревнование в Дохе создан накануне сезона-1993 в рамках расширения серии турниров, подготовительных к Australian Open. Близость соревнования к европейским центрам развития тенниса и самых больших среди серии турниров базовой категории основного тура ассоциации позволила организаторам из года в год собирать весьма сильный состав. С 2009 года в соседнем Абу-Даби организован дополнительный разминочный показательный турнир.

Победители и финалисты
Рекордсменом одиночного соревнования в рамках катарского приза по числу побед является Роджер Федерер, выигравший на местных кортах три титула. Ещё по две победы на счету Стефана Эдберга, Петра Корды, Энди Маррея и Новака Джоковича. В парном соревновании сразу четыре титула на счету Рафаэля Надаля, выигравшего их с тремя разными партнёрами. По три победы на счету Марка Ноулза и Марка Лопеса. Весьма часто парный турнир заканчивался победами мононациональных пар: за первые 23 года они выиграли сразу 15 титулов. Помимо побед мононациональных пар весьма часто в финале турнира играли представительницы одной страны: оба таких случая пришлись на одиночные турниры.

Финалы турнира

См. также 
 Открытый чемпионат Катара среди женщин

Ссылки 
 Официальный сайт